Актума — название населённых пунктов в Казахстане:

Актума — село в Ескельдинском районе Алматинской области.
Актума (до 2018 г. — Петропавловка) — село в Саркандском районе Алматинской области.